Llista d'asteroides del 72.001 al 73.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 72001–72100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 72101–72200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 72201–72300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 72301–72400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 72401–72500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 72501–72600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 72601–72700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 72701–72800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 72801–72900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 72901–73000 [ modifica]